Tunix steht für:

 Tunix (Festival), ein Musikfestival in München
 Tunix-Kongress, einen Kongress in Berlin